Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2008 war die zehnte Austragung der Weltmeisterschaft in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 20. bis 23. November 2008 in Sankt Petersburg statt.

Weltmeister wurde der Armenier Arman Baklatschjan, der im Finale den Russen Pawel Mechowow mit 7:6 besiegte. Den dritten Platz belegten die Brüder Jewhen und Oleksandr Palamar aus der Ukraine. Titelverteidiger war der Kasache Qanybek Saghyndyqow, der jedoch nicht teilnahm. Sein Landsmann Älichan Qaranejew, der Anfang des Jahres Weltmeister in der Kombinierten Pyramide geworden war, schied im Viertelfinale gegen Jewhen Palamar aus.

Modus 
Die 64 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurde.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Finalrunde

Einzelnachweise 

2008
Billardveranstaltung 2008
Billardturnier in Sankt Petersburg